Меде́я:
 Медея () — у давньогрецькій міфології — чарівниця, молодша дочка колхідського царя Еета.
 Медея — трагедія давньогрецького драматурга Еврипіда, представлена 431 року до н. е.
 Медея — вілаєт Алжиру.
 Медея — місто в Алжирі, адміністративний центр однойменного вілаєту.
 Медея — фільм 1969 року італійського кінорежисера П'єра Паоло Пазоліні, знятий за мотивами однойменної трагедії Еврипіда.
 Медея (опера) – французька опера Луїджі Керубіні на 3 дії за мотивами однойменної трагедії Еврипіда.

 212 Медея — астероїд.

Див. також 

 Марта Чорна Медея — українська підпільниця.